Enrico Felli (1879-1963) – imprenditore e politico italiano
 Ernesto Felli (1875-...) – fantino italiano
 Martina Felli (1987) – doppiatrice italiana
 Matteo Felli (1988) – giocatore di football americano italiano
 Mavi Felli, propr. Maria Vittoria Felli (1966) – attrice e doppiatrice italiana
 Mirella Felli, pseudonimo di Mirella Carafelli (1964-2003) – cantante italiana